Le premier front balte est une unité de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, équivalent à un groupe d'armées. Il fut créé le  par un simple changement de nom du front de Kalinine. Il prit part à plusieurs opérations militaires majeures, parmi lesquelles l'opération Bagration à l'été 1944.

Composition 
À la date du , le premier front balte était placé sous le commandement du général d'armée Hovhannes Bagramyan et comprenait les unités suivantes :
  de choc commandée par le lieutenant général P. F. Malychev
  de la garde commandée par le lieutenant-général I. M. Tchistiakov
  commandée par le lieutenant-général A. P. Belaborodov
  commandée par le lieutenant-général N. F. Papivine.

Voir aussi 
 Front
 Front de l'Est (Seconde Guerre mondiale)

Front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale
Front soviétique
Unité militaire de la Seconde Guerre mondiale
Unité ou formation militaire créée en 1943
Unité ou formation militaire dissoute en 1945